Stanisław Woźniak (1904-1942) – oficer AK, gazomistrz
 Stanisław Woźniak (1921–1982) – piłkarz
 Stanisław Woźniak (1928–) – bokser
 Stanisław Woźniak (1944–) – fizyk
 Stanisław Woźniak (1946–) – generał